Uttersjön kan syfta på

Sjöar 

Uttersjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Uttersjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (18,5 ha)
Uttersjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (6,96 ha)
Uttersjön (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (4,3 ha)
Lilla Uttersjö, sjö i Tranemo kommun,  (1,3 ha)
Stora Uttersjö (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (1,8 ha)
Stora Uttersjö (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Uttersjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (4,4 ha)
Uttersjön (Redslareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Uttersjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun,  (8,21 ha)
Uttersjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (8,87 ha)
Stor-Uttersjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,86 km²)
Uttersjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (42,5 ha)
Uttersjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (6,32 ha)

Övrigt 
 Uttersjön (by) i Skellefteå kommun, samväxt med byn Uttersjöbäcken

Se även
Uttertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn